Lluís Mas Bonet (1989-), ciclista mallorquí.
 Lluís Mas i Gomis (1890-1971), teòric tèxtil i historiador.
 Lluís Mas i Ossó (1908-1984), esportista i polític.
 Lluís Mas i Pons (1903-1975), advocat, mestre, poeta i escriptor.